Коммуна— село в  Ташлинском районе Оренбургской области в составе Калининского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 4 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра села  Ташла.

Население 
Постоянное население составляло 255 человек в 2002 году (русские 67%) ,  232 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района